Kamanten ist der frühere Name ostpreußischer Orte, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Kamanten (bis 1938 Camanten) im Kreis Darkehmen (Angerapp),  siehe Klimowka (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk
 Kamanten (bis 1919: Groß Kamanten) im Kreis Ragnit (Tilsit-Ragnit), siehe Uslowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) im Rajon Krasnosnamensk

Siehe auch:
 Klein Kamanten im Kreis Ragnit (Tilsit-Ragnit): untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk